Хатсон Чарльз (; род. 16 сентября 1965) — тринидадский футболист и футбольный тренер.

Биография 

Всю свою спортивную карьеру Чарльз провел в клубе «Дефенс Форс». В нём он выступал на позиции полузащитника. В составе клуба игрок становился чемпионом и обладателем кубка страны.

Выступал за сборную Тринидада и Тобаго на Золотом Кубке КОНКАКАФ в 1991 году, а также дважды становился победителем Карибского кубка в 1992 и 1994 году.

После окончания карьеры Хатсон Чарльз работал тренером. В 2012—2013 гг. вместе с Джамалом Шабаззом он возглавлял сборную Тринидада и Тобаго.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «national-football-teams.com» 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Дефенс Форс»
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры сборной Тринидада и Тобаго по футболу